Georg Klein peut faire référence à : 
 Georg Klein (né en 1964), compositeur allemand ;
 George Klein (1925-2016), biologiste et écrivain hongro-suédois utilisant le nom Georg dans des textes suédois ;
 Georg Klein (né en 1953), auteur allemand ;
 Georg Klein (né en 1991), joueur de volley-ball allemand ;
  (1895-1966), juriste allemand, employé de la Gestapo et SS-Führer ;
  (1961- ), officier allemand commandant le bombardement de Kunduz en 2009.